A Little Princess ist der Originaltitel folgender Werke:

 Sara, die kleine Prinzessin, Roman von Frances Hodgson Burnett (1905)
 Little Princess, US-amerikanischer Film von Alfonso Cuarón (1995)